Acrònim de secant
 Acrònim d'expansió còsmica en escala
 Securities and Exchange Commission, organisme dels Estats Units
 Seč, poble i municipi d'Eslovàquia que es troba a la regió de Trenčín
 Sec, qualitat de la sequedat
 Sec o sechura, llengua extinta originària de la província peruana de Sechura a la costa nord del Perú